Радио «Азаттык» может означать: Радио «Азаттык» () — киргизская служба Радио «Свобода».
 Радио «Азаттык» () — казахская служба Радио «Свобода».

См. также 
 
 Радио «Азатлык» — татаро-башкирская служба Радио «Свобода».